Myers může znamenat:

příjmení osob
 viz Myers (příjmení)

fiktivní postavy
 Michael Myers – masový vrah z hororové série Halloween

místní název
 Fort Myers – město na Floridě
 Myers (Kentucky)

jiný význam
 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – osobnostní test

Související články 
 Meyer
 Myer
 Meyers
 Mayer